Cette page contient les pages d'homonymie de Laramée et de La Ramée.

Patronyme 

 François-Dominic Laramée, alias « FDL », concepteur-scénariste de jeux vidéo, auteur et chroniqueur québécois ;
 Jacques Louis Laramée (1756-1834), homme politique français ;
 Jacques La Ramée (ou Laramie, La Ramie, Laramée, La Remy) (1784– v.1820), explorateur, coureur des bois et trappeur américain (canadien français d'origine).

Toponyme 

 La Ramée, hameau belge ;
 Abbaye de la Ramée, à Jodoigne ;
 Douy-la-Ramée, village de Seine-et-Marne ;
 Base de loisirs de la Ramée en Haute-Garonne ;
 La plage de la Ramée, une plage de Guadeloupe.
 L'Habitation-Sucrerie La Ramée, à Sainte-Rose en Guadeloupe.